L'Aveu, nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1885.
L'Aveu (Summer Storm), film américain réalisé par Douglas Sirk, sorti en 1944.
L'Aveu, film français de Costa-Gavras, réalisé en 1970.